2 miejscowości w Polsce: 

 Bujny – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Bujny – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły

Zobacz też: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Bujny-Biszewo